Hannaux peut faire référence à :

 Emmanuel Hannaux (1855-1934), un sculpteur français
 Paul Hannaux (1897-1954), un peintre, illustrateur et décorateur français

Homonymie de patronyme